Osoby o tym nazwisku:
 Luis Carrero Blanco – hiszpański wojskowy i polityk
 Raúl Horacio Scarrone Carrero – rzymskokatolicki duchowny